Василий Васильевич Пашкевич: Пашкевич, Василий Васильевич (1857—1939) — русский, советский биолог.
 Пашкевич, Василий Васильевич (1913—1988) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.